Arroyo Hondo kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Arroyohondo (ort), Bolívar,

Mexiko 

 Arroyo Hondo, Tabasco, ort, 
 Arroyo Hondo, San Luis Potosí, ort, 
 Arroyo Hondo, Querétaro Arteaga, 
 Arroyo Hondo, Jalisco, ort, 
 Arroyo Hondo, Zacatecas, ort, 
 Arroyo Hondo, Puebla, ort, 
 Arroyo Hondo, Veracruz, ort, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar